Альсбах-Хенлайн () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Дармштадт. Входит в состав района Дармштадт-Дибург. Население составляет 9218 человек (на 2007). Занимает площадь 15,78 км². Официальный код — 06 4 32 001.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена